

Patronyme 

 Gianfranco Goria (1954-), auteur de bandes dessinées et scénariste italien.
 Giovanni Goria (1943-1994), homme d'État italien.
 Gouvernement Goria, en 1987-1988.

Hydronyme 
 Le lac de Goria, lac situé en Haute-Corse (France).